Akhavnadzor kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Aghavnadzor (ort i Armenien, Vajots Dzor, lat 39,79, long 45,23), 
 Aghavnadzor (ort i Armenien, Kotajk), 

Robotskapade Armenienförgreningar